Matamala puede referirse a:

 Matemala, (o Matamala en catalán) municipio de Francia, en el Departamento de los Pirineos Orientales.
 Matamala, despoblado en el municipio de Martinamor, en la Provincia de Salamanca, España.
 Matamala, pedanía en el municipio de Garcihernández, en la Provincia de Salamanca, España.
 Matamala, pedanía en el municipio de Matabuena, en la Provincia de Segovia, España.
 Matamala de Almazán, es un municipio de la Provincia de Soria, España.
 Matamala, despoblado, granja de Tardajos de Duero perteneciente al municipio de Los Rábanos, en la Provincia de Soria, España.
 Matamala, despoblado en el municipio de Quinto, en la Provincia de Zaragoza, España.